Ариэль Альфонсо Урибе Лепе (; 14 февраля 1999, Вальпараисо, Чили) — чилийский футболист, полузащитник клуба «Депортес Антофагаста».

Клубная карьера 
Урибе — воспитанник клуба «Сантьяго Уондерерс». 31 августа 2017 года в матче Кубка Чили против «О’Хиггинс» он дебютировал за основной состав. В начале 2018 года Урибе перешёл в мексиканский «Монаркас Морелия». 27 апреля в матче против «Тихуаны» он дебютировал в мексиканской Примере. В начале 2020 года Урибе был отдан в аренду в «Депортес Антофагаста». 25 января в матче против «Кокимбо Унидо» он дебютировал в чилийской Примере. 2 марта в поединке против «Палестино» Ариэль забил свой первый гол за «Депортес Антофагаста».

Международная карьера 
В 2019 году Вильянуэва в составе молодёжной сборной Чили принял участие в домашнем молодёжном чемпионате Южной Америки. На турнире он сыграл в матче против команды Боливии.

Примечания 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Сантьяго Уондерерс»
Игроки ФК «Атлетико Морелия»
Игроки ФК «Депортес Антофагаста»